Валерий Васильевич Шутылёв () — советский футболист, нападающий.

Воспитанник футбольной школы «Шахтёр» Сталино. Играл за команды «Шахтёр» Сталино/Донецк (1957—1958, 1959, 1960—1961), «Локомотив» Сталино/Донецк (1958, 1959—1960, 1961—1962), «Локомотив» Москва (1960), «Трудовые резервы» Луганск (1962—1963), «Карпаты» Львов (1963—1965), «Шахтёр» Караганда (1966), «Нефтяник» Дрогобыч (1966—1967), «Шахтёр» Червоноград (1968).

В чемпионате СССР в 1960—1961 годах за «Локомотив» Москва и «Шахтёр» Сталино/Донецк провёл 15 матчей, забил один гол. Полуфиналист Кубка СССР 1959/60.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Локомотив» Донецк
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Нефтяник» Дрогобыч
Игроки ФК «Шахтёр» Червоноград